Název Proms se používá pro označení obvykle popularizačních koncertů tzv. vážné hudby, často ale propojované s jinými žánry.

Jde například o:

 Prague Proms v Praze
 BBC Proms (nebo prostě The Proms) ve Londýně
 Sydney Proms v Sydney